La isla – film diretto da Alejandro Doria del 1979
 La isla – album dei Reggae National Tickets del 1999
 La isla – singolo di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri del 2020
 La Isla – frazione del comune spagnolo di Colunga, nelle Asturie